Генрі Ройс () (1863–1933) — британський промисловець, конструктор моторів та автомобілів.
 Ед Ройс Едвард Ренделл «Ед» Ройс (; 1951) — американський політик з Південної Каліфорнії, належить до Республіканської партії.
 Марко Ройс (, 1989) — німецький футболіст.
 Ройс Ґрейсі (; 1966) — бразильський спортсмен, спеціаліст зі змішаних бойових мистецтв.

 Ройс (Ла-Корунья) (, ) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Галісія, у провінції Ла-Корунья.
 Ройс (річка) — річка в Швейцарії

Див. також 
 Ройсс
 Rolls-Royce